Джироламо Бенцоні (, *, Мілан, Італія — †?) — італійський дослідник, історик і письменник, який описав Південну Америку і завоювання Імперії Інків зі своїми власними ілюстраціями.

Біографія 

У 1541 році відплив до Америки і відвідав Антильські острови, Гватемалу і західне узбережжя Південної Америки. Повернувся до Іспанії, а потім в Італію у 1551 році. Про його особисте життя нічого не відомо. Якщо виходити з його книги, то основною метою для нього в Новому Світі була торгівля, але з цим у нього були досить великі складності через обмеження торгівлі іноземцями в іспанських колоніях.

Автор праць 

Його книга Historia del Mondo Nuovo, опублікована у Венеції в 1565 році, містить цікаві відомості (хоч і з помилковою інформацією про Мексику та Перу) про відвідані ним краї, саму ж книгу слід назвати сумнівною в питанні достовірності наведених фактів через вороже ставлення автора, який писав іноді як розчарований торговець і як малоосвічена людина з вузьким кругозором. Ця книга присвячена Папи Пія IV. Так, як Бенцоні був противником іспанської політики, то цим не забарилися скористатися противники Іспанії, швидко здійснивши переклади видання на інші мови. Книга була перевидана в 1572 році, переведена на французьку мову (Eustace Vignon, 1579). Найповнішим виданням з коментарями є англійське видання «History of the New World by Girolamo Benzoni» (Hakluyt Society, London, 1857)
.

Видання 

 1565 Benzoni (Girolamo). La Historia del Mondo Nuovo, laqual tratta dell' Isoli, et Mari nuovamente ritrovati, et delle nuove Citta di lui proprio vedute, per acqua et per terra in quattordeci anni. Woodcuts. Venetia. 1565. 12 .
 1572 La Historia, etc. Nuovamente ristampata, et illustrata con la giunta d'alcune cose notabile dell' Isole di Canaria. (Portrait.) Venetia. 1572. 8°.
 1578 Novae novi orbis historiae primum ab H. B. Italico sermone conscriptae, nunc in Latinum translate (by U.Chauveton). {Geneva.) 1578. 8.
 1578 Occidentalis hactenus gestarum …. libri tres, Urbani Calvetonis opera industriaque … Latini facti … adjuncta est De Gallorum in Floridam expeditione… Brevis Historia. (Geneva.) 1578. 12 •
 1581 (Чергове видання) (Geneva.) 1581. 8°.
 1586 (Чергове видання) Historiae Indiae occidentalis, tomis duobus comprehensa, etc. 2 vols. (Geneva.) 1586. 8°.
 1586 Historia Indiae Occidentalis …. Hieronymo Benzone Italo, and Joanne Lerio Burgundo, testibus oculatis, autoribus … in latinum sermonem Urbani Calvetonis and G. M. studio conversi. (Genevce.) 1586. 12°. (This is a reissue of the second edition (1581), with a new title.)
 1590 (Чергове видання) 1590.
 1594 (Чергове видання) Historia de referta primum occidentali India? a C. Columbo anno 1592. Frankfort. 1594. Fol. (Chauveton's translation. De Bry, pt. IV.)
 1594 (Чергове видання) Frankfort. 1594. Fol. (De Bry's America, pt. IV. 2d ed.)
 1598 (Чергове видання) Geneva. 1598.
 1600 (Чергове видання) Novae novi orbis historiae… libri tres. (Geneva.) 1600. 8".
 1612 Novae novi orbis historiae primam ab A. H. Italico sermone conscriptae, nunc in Latinum translatae liber primus (—tertius). (Geneva.) 161 2. 8°.
 1648 (Чергове видання) Hamburgh. 1648.
 1579 Historie nouvelle du Nouveau Monde, contenant en somme ce que les Hespagnols ont fait jusqu'a present aux Indes Occidentales, et le rude traitement qu ils font a cespoures peuples-la. Extraite de l'ltalien de M. Hierosme Benzoni Milanois, qui ha voyage XIV ans en ces pays-la: et enrichie de plusieurs Discours et choses dignes de memoire. Par M. Urbain Chauveton. Ensemble, une petite Histoire, etc. {Geneve.) 1579. 8".
 1589 (Чергове видання) 1589.
 1579 Der Neuern Weldt und Indianischen Konigreichs newe und wahrhaffte History … aus dem Latein in das Teusch gebracht durch N.Honiger, etc. Basel. 1579. Fol.
 1582-3 (Чергове видання) Basel. 1582-3. Fol. (See Apollonius (Levinus) De Peruvian regioni, etc. Basle.1582.)
 1594 Neuere und griindliche Historien von dem Nidergangischen Indien, etc. , in das Teusch gebracht durch N.Honiger. 1594. Fol.
 1591 Novae Novi Orbis Historiae, Das ist, Aller Geschichten, so in der Newen Welt.. wahrhaffter griindlicher Bericht. Deszgleichen … Durch Abeln Scherdigern … ins Deudsch gebracht, Anno 1589. Helmstadt. 1591. 4 .
 1613 Historia de referta primum occidentali India a C.C. 1613. Fol. (De Bry, America, pt. IV. German. 2d ed. Americae pars quartae.)
 1631 Newe Wredt. 1631. Fol. (De Bry, America, pt. XIX. German.)
 1610 De historiae van de nieuwe weerelt, te weten de beschryvinghe van West Indien, etc. Haarlem. 1610. 8°.
 1663 (Чергове видання) Beschryvinghe van West Indien, etc. Amsterdam. 1663. (East Indian Voyages. Dell. I.)
 1707 Scherps-togt na West Indien en het jaar 1541, etc. 1707, etc. 8°. (P. Vander Aa, Naaukeurige versameling der Zee en Land Reysen, etc. Vol. 51.)
 1727 (Чергове видання) 1727. Fol. (P. Vender Aa. De Aanverkruswaardigste, etc. Deel 7.)
 1625 Briefe extracts translated out of Jeroni Benzos three bookes of the new world, touching the Spaniards cruell handling of the Indians and the effects thereof. London. 1625. Fol. (Purchas his Pilgrim. Pt. 4.)
 1857 History of the New World by G. B., showing his travels in America. 1541-56. Translated by Admiral Wm. H. Smyth. Facsimiles of old wood cuts. London. 1857. 8°. (Hakluyt Soc. Pub. No. 22.)

Примітки

Посилання 
 Girolamo Benzoni 
 Girolamo Benzoni
 А. Скромницкий. Список историков и хронистов XVI–XVII веков по Южной Америке. Биография. Библиография. Источники. 

Італійські письменники
Італійські історики
Персоналії за алфавітом
Уродженці Мілана